El término Vineyard  (Viñedo en español) hace referencia a:

Lugares
Vineyard (California)
Vineyard Haven (Massachusetts) lugar designado por el censo ubicado en el condado de Dukes.
Vineyard Lake, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Míchigan.
Vineyard Sound entrante del océano Atlántico en la costa Este de los Estados Unidos, en el estado de Massachusetts.
Vineyard (Utah)
Martha's Vineyard isla de la costa este de los Estados Unidos.
Municipio de Vineyard (Arkansas)
Municipio de Vineyard (condado de Lawrence, Misuri)
New Vineyard (Maine), pueblo ubicado en el condado de Franklin.

Además
A Vineyard Valentine, episodio de la serie de televisión Gilmore Girls.